Banco bezeichnet:
 eine Ansage beim Glücksspiel (siehe Baccara), gleichbedeutend mit Vabanque
 Banco (Roman), einen autobiografischen Roman des französischen Schriftstellers Henri Charrière
 Banco del Mutuo Soccorso, eine italienische Rockband

Personen:
 Alma del Banco (1862–1943), deutsche Malerin
 Gerhart Banco (* 1926), österreichischer Blasmusik-Komponist und Musikpädagoge
 Maso di Banco (* zwischen 1338 und 1350), italienischer Maler
 Nanni di Banco (1384–1421), italienischer Bildhauer
 Nelly Banco (* 1986), französische Leichtathletin

Orte:
 Banco (Mali), eine Stadt im Kreis Dioïla, Region Koulikoro, Mali
 Banco (Tessin), Gemeinde im Bezirk Lugano, Kanton Tessin, Schweiz 
 Nationalpark Banco, Nationalpark im Département d’Abidjan in der Elfenbeinküste
 Le Banco, Bahnstation in Abobo in der Elfenbeinküste
 Banco (Fluss), Fluss in der Elfenbeinküste
 Banco (Abobo), Stadtteil im Süden von Abobo, Département d’Abidjan in der Elfenbeinküste

in den Vereinigten Staaten:
 Banco (Virginia), im Madison County
 Banco (West Virginia), im Logan County

Siehe auch:
 Banko
 Banquo
 Mark Banco